Domingo Pérez kan syfta på:

Spanien 

 Domingo Pérez (kommun), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo, 
 Domingo Pérez (kommunhuvudort), Kastilien-La Mancha, Province of Toledo,